Путина:
 Пути́на — сезон, в течение которого проводится интенсивный лов рыбы.

Фильмы 
 «Путина» — художественный фильм 1971 года режиссёра Эдуарда Гаврилова.

Топонимы 
 Пути́на — город в регионе Пуно, Перу.
 Путина — село в жудеце Арджеш, Румыния.

Персоналии 
 Путина, Екатерина Владимировна (род. 1986) — спортсменка, российский общественный деятель и управленец; предполагаемая дочь В. В. Путина.
 Путина, Людмила Александровна (род. 1958) — бывшая супруга президента Российской Федерации В. В. Путина.
 Путина, Мария Ивановна (1911—1998) — мать президента Российской Федерации В. В. Путина.
 Путина, Ольга Ивановна (1886—1976) — бабушка по отцу В. В. Путина.

См. также 
 
 Сан-Антонио-де-Путина — провинция перуанского региона Пуно.
 Уайнапутина — стратовулкан в Перу.